

Жалтирколь — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Жалтирколь — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Жалтирколь — село, Денисовський район, Костанайська область